Хо́рхе Хосе́ Бени́тес (; род. 3 июня 1950, Гобернадор-Кастро, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Наиболее известен по выступлениям за «Боку Хуниорс». Также работал тренером.

Биография 

Хорхе Хосе Бенитес начал карьеру футболиста в 1969 году в «Расинге» из Авельянеды. В 1973 году правый полузащитник перешёл в «Боку Хуниорс». За 10 лет выступлений за «генуэзцев» трижды выигрывал чемпионат Аргентины, два раза завоёвывал Кубок Либертадорес, а также стал обладателем Межконтинентального кубка в 1977 году. Провёл в чемпионате Аргентины 305 матчей и забил 40 голов, а всего за «Боку» сыграл в 329 встречах (из них в 298 матчах в стартовом составе).

В 1983—1985 годах выступал «Унион Санта-Фе», «Депортиво Арменио» и «Гуарани Антонио Франко», где и завершил свою профессиональную карьеру.

В 1977 году Бенитес дважды играл за сборную Аргентины.

По окончании карьеры футболиста в конце 1990-х годов Бенитес стал работать с юношескими команды «Боки Хуниорс». В ноябре 2004 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Боки» вместо ушедшего с поста главного тренера Мигеля Анхеля Бриндиси, с которым Бенитес играл в 1981—1982 годах. Привёл команду к победе в Южноамериканском кубке и благодаря этому остался на посту главного тренера «Боки».

2005 год команда начала неудачно. В четвертьфинальной игре Кубка Либертадорес против мексиканской «Гвадалахары» тренер «Боки» сорвался и плюнул в лучшего игрока «чивас» Адольфо Баутисту. Аргентинская команда крупно проиграла (0:4) и вылетела из турнира. Из-за этого инцидента Бенитес был вынужден покинуть свой пост, а «Бока» принесла извинения мексиканской команде и лично «Бофо» Баутисте. После этого случая Бенитес лишь дважды работал тренером — в 2006 году он руководил эквадорским «Депортиво Кито», а последней тренерской командой для него стал гватемальский «Мунисипаль» в 2008 году.

В 2010-е годы «Чино» Бенитес работает спортивным аналитиком и представляет «Боку Хуниорс» в различных проектах.

Титулы и достижения 
В качестве игрока
  Чемпион Аргентины (3): Метрополитано 1976, Насьональ 1976, Метрополитано 1981
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 1977, 1978
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1977

В качестве тренера
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на historiadeboca.com.ar 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Гуарани Антонио Франко»
Игроки ФК «Депортиво Арменио»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Бока Хуниорс»
Тренеры ФК «Депортиво Кито»
Тренеры ФК «Мунисипаль»